Byala reka peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бяла река) :
la Byala reka est le nom de plusieurs rivières de Bulgarie, dont le nom se traduit par « rivière blanche » ;
Byala reka, village bulgare de l'obchtina de Varbitsa, situé dans l'oblast de Choumen ;
Byala reka, village bulgare de l'obchtina de Parvomaï, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Byala reka, village bulgare de l'obchtina de Roudozem, situé dans l'oblast de Smolyan ;
Byala reka, village bulgare de l'obchtina de Soukhindol, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.